

Toponyme
 Richecourt, commune française de la Meuse
 Richecourt, ancienne commune française de l'Aisne
 Richecourt, ancienne commune française de la Haute-Saône

Voir aussi
 Aisey-et-Richecourt, commune française de la Haute-Saône
 Mesbrecourt-Richecourt, commune française de l'Aisne

Homonymie de toponyme